Doug Jones (színművész)
Doug Jones (politikus)
Doug Jones (ökölvívó)